

Autres
Traversier, utilisé au Canada francophone et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est un synonyme de ferry ou bac, selon le contexte.
Traversier est le nom donné à une aussière en raison de sa position. (Voir Amarrage (maritime)).
Traversier est un qualificatif donné à un élément qu'on peut traverser. (une rue traversière).

Noms de famille

 Traversier, nom du jardinier qui aurait donné son nom à la rue Traversière à Paris. 
 Mélanie Traversier (née en 1975), historienne et comédienne française.

Homonymie